Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sutjeska Nikšić nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.

Stagione

Rosa

Collegamenti esterni